Габрієль де Кастельно (1757—1826) — французький історик.
 Едуар де Кастельно (1851—1944) — французький воєначальник Першої світової війни, дивізійний генерал.
 Франсіс Кастельно (1810—1880) — французький мандрівник-натураліст.

Кастельно-Барбаран — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Кастельно-Валанс — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Гар.
 Кастельно-де-Брассак — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Кастельно-де-Гер — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Кастельно-де-Граткамб — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Кастельно-де-Леві — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Кастельно-де-Мандай — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.
 Кастельно-де-Медок — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда.
 Кастельно-де-Монміраль — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Тарн.
 Кастельно-д'Англе — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Кастельно-д'Арб'є — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Кастельно-д'Естретефон — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Кастельно-д'Од — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Од.
 Кастельно-д'Озан — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Кастельно-Дюрбан — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Ар'єж.
 Кастельно-ла-Шапель — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь.
 Кастельно-ле-Лез — муніципалітет у регіоні Лангедок-Руссільйон, департамент Еро.
 Кастельно-Маньоак — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Кастельно-Монратьє — муніципалітет у регіоні регіоні Південь-Піренеї, департамент Лот.
 Кастельно-Пегероль — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Аверон.
 Кастельно-Пікампо — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхня Гаронна.
 Кастельно-Рив'єр-Басс — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Кастельно-сюр-Гюпі — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна.
 Кастельно-сюр-л'Овіньон — муніципалітет у регіоні Південь-Піренеї, департамент Жер.
 Кастельно-Тюрсан — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.
 Кастельно-Шалосс — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди.